Daniel Nielsen, né le  à Herning au Danemark,  est un joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Herning Blue Fox, il débute dans le championnat du Danemark. Il a remporté le titre national à quatre reprises. Lors de la saison 2007-2008, il part en Suède et s'aligne avec le Leksands IF dans l'Allsvenskan.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
AL-Bank ligaen
2009 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
2007 : nommé meilleur joueur.
2006 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 1998-1999|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 30|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 44|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 35|| 1|| 4|| 5|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 47|| 3|| 7|| 10|| 20|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 28|| 10|| 7|| 17|| 4|| 14|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2003-2004|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 27|| 12|| 8|| 20|| 2|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 31|| 7|| 17|| 24|| 12|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2005-2006|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen|| 35|| 3|| 16|| 19|| 32|| 15|| 6|| 6|| 12|| 18
|-
| 2006-2007|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen|| 34|| 5|| 24|| 29|| 18|| 15|| 3|| 12|| 15|| 10
|-
| 2007-2008 || Leksands IF || Allsvenskan || 43|| 5|| 14|| 19|| 26|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen|| 35|| 6|| 28|| 34|| 34|| 15|| 3|| 8|| 11|| 14
|-
| 2009-2010|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 24|| 5|| 10|| 15|| 32|| 11|| 5|| 7|| 12|| 6
|-
| 2010-2011|| Herning Blue Fox || AL-Bank ligaen || 34|| 3|| 27|| 30|| 34|| 13|| 3||6 || 9|| 29
|-
| 2011-2012|| Hambourg Freezers || DEL || 50|| 1|| 10|| 11|| 20|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Hambourg Freezers || DEL || 52|| 1|| 11|| 12|| 24|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2013-2014|| Hambourg Freezers || DEL || 50|| 1|| 14|| 15|| 10|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015|| Vojens IK  || Metal Ligaen 2 || 26|| 10|| 10|| 20|| 113|| 3|| 0||1 || 1|| 6
|-
| rowspan=2=|2015-2016|| Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 40|| 0|| 5|| 5|| 20|| 13|| 0||1 ||1 || 2
|-
| Herning Blue Fox 2 || Metal Ligaen 2 || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 3||0 || 3|| 0
|-
| rowspan=2=|2016-2017|| Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 37|| 1|| 8|| 9|| 14|| 6|| 1||0 || 1|| 6
|-
| Herning Blue Fox 2 || Metal Ligaen 2 || 3|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -||- || -|| -
|-
| 2017-2018|| Herning Blue Fox || Metal Ligaen ||26 || 7|| 4|| 11|| 18|| 15|| 4||5 || 9|| 4
|-
| 2018-2019|| Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -||- || -|| -
|-
| 2019-2020|| SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 43|| 12|| 15|| 27|| 58|| -|| -||- || -|| -
|-
| 2020-2021|| SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 25 || 4 || 3 || 7 || 18 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1980
Naissance à Herning
Joueur international danois de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur des Hamburg Freezers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Herning IK